Centralina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Centralina (ort), Minas Gerais, 
 Centralina (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar